Bei den 7. Indian Ocean Island Games 2007 () wurde in Madagaskar ein Turnier im Fußball der Männer ausgetragen. An dem Wettbewerb nahmen sechs Mannschaften teil, Réunion konnte das Turnier mit einem Finalsieg über die Mannschaft des Gastgebers Madagaskar für sich entscheiden. Die Spiele fanden im Stade Municipal de Mahamasina in der madagassischen Hauptstadt Antananarivo statt. Torschützenkönig wurde mit vier Treffern Paulin Voavy (Madagaskar).

Gruppenphase

Gruppe A 

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 
Das vom mauritischen Schiedsrichter Louis Eddy Simisse geleitete Finale wurde von 40.000 Zuschauern besucht.

|}

Weblinks 
 Jeux des Iles de l'Océan Indien (Indian Ocean Games), in: rsssf.com (25. August 2011), abgerufen am 8. Juni 2014 (englisch).

2007 Fussball
Indian Ocean Island Games
Sportveranstaltung in Antananarivo
Fußball (Madagaskar)